Ernst Kutzer (componist) - Duits componist
 Ernst Kutzer (kunstschilder) - Oostenrijks kunstschilder